Волчи́ха — топоним.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Волчиха — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2018 году.

 Россия
 Волчиха — село, административный центр Волчихинского района Алтайского края.
 Волчиха — бывшая деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Волчиха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Волчиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Волчиха — деревня в Советском районе Кировской области.
 Волчиха — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Волчиха — деревня в Балахонихинском сельсовете Арзамасского района Нижегородской области.
 Волчиха — село в Ломовском сельсовете (прежде в Волчихинском) Арзамасского района Нижегородской области.
 Волчиха — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Волчиха — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Волчиха — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Волчиха — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Волчиха — посёлок в Каргасокском районе Томской области.
Волчиха — до 1963 года название деревни Лесная Поляна в Пестовском районе Новгородской области.

Реки 
 Волчиха (приток Барнаулки) — в Алтайском крае.
 Волчиха (приток Коёна) — в Новосибирской области.
 Волчиха (приток Савихи) — в Алтайском крае.
 Волчиха (река, впадает в Бычье озеро) — в Алтайском крае.

Прочее 
 Волчиха — гора в Свердловской области.